Generalisierung oder Verallgemeinerung steht für:

 Generalisierung (Erkrankung), Ausbreitung einer Krankheit oder ihrer Auswirkungen auf den ganzen Körper
 Generalisierung (Kartografie), vereinfachte Darstellung
 Generalisierung (UML), Modellelement der Unified Modeling Language
 Generalisierung (Methodologie), in Logik und Wissenschaftstheorie der Übergang zu umfassenderen Allaussagen aus Einzel- oder Sonderfällen

Siehe auch:

 Generalisator (Quantifikator)